Geografia:
 Teresa (Alt Palància) (o Teresa de Begís), municipi de l'Alt Palància.
 Teresa de Cofrents, municipi de la Vall de Cofrents.

 Personalitats històriques:
 Santa Teresa de Jesús (1515-1582), religiosa i escriptora castellana.
 Teresa de Calcuta (1910-1997), religiosa albanesa, també coneguda com la Mare Teresa.
 Teresa d'Entença (1301-1327), comtessa d'Urgell.
 Santa Teresa de Lisieux (1873-1897), religiosa francesa, també coneguda com a Santa Teresa de l'Infant Jesús.
 Teresa de Lleó (943-970), infanta de Lleó i reina consort de Navarra.
 Teresa de Lleó i Núñez (1070-1130), infanta de Lleó i comtessa de Portugal.
 Teresa de Portugal i de Barcelona (1181-1250), infanta de Portugal i reina consort de Lleó, també coneguda com a Santa Teresa de Portugal.

 Miscel·lània:
 Teresa (telenovel·la), telenovel·la (1989) protagonitzada per Salma Hayek.

 Vegeu també Santa Teresa